Бледный горный голубь () — вид птиц семейства голубиных Columbidae. Это эндемик архипелага Соломоновых островов, где он обитает в девственных и вторичных горных лесах. Это птица среднего размера со средней длиной 38 см. и весом 310—385 г. Голова и шея беловато-серые, брюхо и низ груди охристо-розовые, клоака розовая, подхвостье бледно-серое. Верх тела дымчато-серый с более тёмной каймой на спине и кроющих крыла. Самец и самка выглядят одинаково, но могут быть большие различия в индивидуальных чертах.

Бледный горный голубь питается фруктами и кормится большими стаями. Брачный период длится с июля по сентябрь на острове Бугенвиль, в период размножения он предпочитает моховой лес, в котором произрастают деревья Eugenia и Syzygium. Он гнездится в неглубоких углублениях или царапинах на лесной подстилке и откладывает одиночные белые яйца. Он занесён Международным союзом охраны природы (МСОП) в Красную книгу как вызывающий наименьшее беспокойство из-за его стабильной популяции и достаточно большого ареала.

Классификация 
Бледный горный голубь был описан как Gymnophaps solomonensis немецко-американским биологом Эрнстом Майром в 1931 году на основе особей с острова Малаита. Общее название Gymnophaps происходит от древнегреческих слов γυμνος, что означает «голый», и φαψ, что означает «голубь». Видовое название solomonensis происходит от названия Соломоновых островов, которые являются типовым местом обитания этого вида.

Бледный горный голубь — один из четырёх видов горного голубя рода Gymnophaps, обитающего в Меланезии и на Молуккских островах . Он образует надвид с другими видами своего рода. В своём семействе род Gymnophaps является сестринским роду Lopholaimus, и вместе они образуют сестринскую кладу  с Hemiphaga. Бледный горный голубь не имеет подвидов.

Описание 
Бледный горный голубь — это птица среднего размера, стройного телосложения, с длинным хвостом и крыльями, он достигает средней длины 38 см и массы 310—385 г. Самцы и самки выглядят одинаково. Верх тела дымчато-серый с более тёмными каймами на спине и кроющих крыльях (маховых перьях). Голова и шея беловато-серые, на шее и верхней части брюха несколько светлее, а нижняя часть груди и брюшка более тёмные, охристо-розовые, иногда с тёмно-красным оттенком. Клоака и подхвостье бледно-серые. Индивидуальные черты могут сильно различаться: окраска нижней части тела варьируется от бледно-серой до имеющей отчётливого винный оттенок, а окраска верхней части тела варьируется от блестяще зеленовато-чёрной до тускло-серовато-чёрной. Клюв жёлтый у основания и имеет цвет от жёлтого до бледно-коричневого на кончике, с розовым оттенком на краю и на ноздрях. Радужная оболочка имеет цвет от жёлтого до оранжевого со внешним кольцом от оранжевого до красного; кожа вокруг глаза имеет цвет от красного до фиолетового, ноги от розовато-серого до бордово-серого. У молодых особей макушка коричневая, на нижней части тела отсутствует тёмно-красный оттенок, на перьях имеются мелкие черноватые крапинки, а радужка голубовато-серая.

Его можно спутать с толстоклювым длиннохвостым голубем, но последний более склонен проводить время в одиночестве, имеет длинный заострённый гребень, относительно длинный хвост, более круглые крылья и лишён чешуйчатой верхней части, а также тёмно-красного оттенка нижней части. У толстоклювого длиннохвостого голубя также более крепкий клюв.

Голос 
Этот вид обычно молчит, но иногда издаёт гнусавое, хриплое «вру» или тихое «вруу». Он также может издавать слегка вибрирующее удвоенное низкое гудение.

Распространение и среда обитания 

Бледный горный голубь является эндемиком архипелага Соломоновых островов, где он встречается на Малаите, Коломбангаре, Вангуну, Гуадалканале и Бугенвиле. Обитает в горных лесах и предпочитает девственные леса, но встречается и во вторичных лесах. В основном он обитает на высотах 750-1,950 м но его наблюдали и на высоте 100—940 м над уровнем моря. на Коломбангаре. Кормящиеся птицы встречаются на высотах до уровня моря. Иногда пролетает над возделываемыми полями.

Он не мигрирует, а остаётся в одной и той же местности, ежедневно спускаясь на более низкие высоты за кормом.

Поведение 
Бледный горный голубь очень общителен и обычно встречается в стаях до 20 птиц, хотя стаи на плодовых деревьях могут насчитывать до 100 особей. Как и другие виды Gymnophaps, бледные горные голуби обычно устраиваются на ночлег высоко в горах, а утром спускаются вниз, чтобы покормиться в низинах и предгорьях небольшими стайками. При этом они издают характерный свистящий звук.

Питание 
Бледный горный голубь плодояден и было замечено, что он питается фруктами с мелкими семенами. Он кормится большими стаями и обычно в кронах деревьев, но иногда и в подлеске. Если их потревожить во время кормления, этот вид резко слетит с дерева.

Размножение 
В период размножения Бледного горного голубя наблюдали с июля по сентябрь на Бугенвиле. Было замечено размножение в низкорослых моховых лесах, в которых произрастают деревья Eugenia и Syzygium. Гнёзда представляют собой неглубокие углубления или царапины в лесной подстилке, в которые практически не добавляется дополнительный материал. Кладка содержит одиночные белые яйца, похожие на яйца Серамского голубя.

Охранный статус 
Бледный горный голубь занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как вызывающий наименьшее беспокойство из-за его стабильной популяции и достаточно большого ареала. Его популяция умеренно распространена и особенно распространена на Коломбангаре, где представителей этого вида можно найти сотнями в лесах у края кратеров.

Библиография 

Птицы Океании
Эндемики Австралии и Океании
Птицы Азии
Голубиные
Животные, описанные в 1931 году